Wiktorowscy herbu Gryf – polski ród szlachecki
 Wiktorowscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki